Сезо́н 1950/51 стал для «Манчестер Юнайтед» 49-м сезоном в Футбольной лиге и 6-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

«Юнайтед» завершил сезон на 2-м месте чемпионата, уступив чемпионский титул «Тоттенхэму».

В этом сезоне в основном составе дебютировал 17-летний центральный хавбек Марк Джонс.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1950/51 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1950/1951
Манчестер Юнайтед